Sfeer (wiskunde), het oppervlak van een bol.
Sfeer (gevoel), de stemming in een gezelschap, of in een film of muziekstuk.
Sfeer (Theo van Doesburg), een schilderij van de schilder Theo van Doesburg